Гайшин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гайшин — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Украина 
 Гайшин — село в Бориспольском районе Киевской области.